Il singolare del torneo di tennis Faber Grand Prix 1996, facente parte del WTA Tour 1996, ha avuto come vincitrice Iva Majoli che ha battuto in finale 7–5, 1–6, 7–6 Jana Novotná.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Iva Majoli (campionessa)
  Anke Huber (semifinali)
 n/a
  Jana Novotná (finale)

 Helena Suková (secondo turno) 
 Sabine Appelmans (secondo turno) 
 Kristie Boogert (primo turno) 
n/a

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Faber Grand Prix 1996